UTN steht für:
 Flughafen Upington (IATA-Code), Flughafen der südafrikanischen Stadt Upington

Utn steht für:
 Untrinilium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 130

Abkürzung